ISO 3166-2:AR — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Аргентине. Стандарт охватывает 23 провинции и 1 федеральный округ Аргентины. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Аргентины — AR и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный код образован буквами латинского алфавита. Геокоды провинций Аргентины являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — AR, присвоенного Аргентине в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Аргентины 
Геокоды 1 федерального округа и 23 провинций административно-территориального деления Аргентины.

Геокоды пограничных Аргентине государств 
 Чили — ISO 3166-2:CL (на западе),
 Боливия — ISO 3166-2:BO (на севере),
 Парагвай — ISO 3166-2:PY (на северо-востоке),
 Бразилия — ISO 3166-2:BR (на востоке),
 Уругвай — ISO 3166-2:UY (на востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Аргентины

Ссылки 
 
 Геокоды Аргентины 

2:AR
 
Списки:Аргентина